Bleßmann oder Blessmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Blessmann (1927–2021), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Hermann Bleßmann (1862–1919),  deutscher Kommunalpolitiker
 Johann Christoph Bleßmann (1760–1836), deutscher Revolutionär, Deputierter im Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent der Mainzer Republik
 Karl Blessmann (1909–1976), deutscher Kaufmann und Feldhockeyspieler
 Lilli Blessmann (1918–2008), deutsche Kauffrau und Feldhockeyspielerin